Cette page contient les pages d'homonymie de Alaoğlu et Alaoglu.

Alaoğlu est un nom propre turc et Alaoglu est un nom propre grec.

Étymologie 
Alaoğlu est un patronyme turc composé du mot turc ala qui signifie « brun, multicolore, tacheté » ou « truite », et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de ». Alaoğlu signifie donc « fils d'Ala ».

Ala est un prénom oriental et un patronyme oriental, notamment turc.

Alaoglu est une variante européanisée simplifiée d'Alaoğlu à cause de l'absence de la lettre « ğ » (g bref) des langues turques dans les alphabets européens.

Patronyme 

 Mehmet Ağaoğlu (1896-1949), historien turc des arts de l’Islam.

 Leonidas Alaoglu (1914-1981), mathématicien canadien d'origine grecque ;
 Théorème de Banach-Alaoglu-Bourbaki, théorème de compacité dû aux mathématiciens Stefan Banach et Leonidas Alaoglu et au groupe Nicolas Bourbaki.

Voir aussi 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique dans de très nombreux noms de famille turcs

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc